Bob och Mike Bryan var tvåfaldiga regerande mästare, men de slutade i augusti 2020 och kunde därför inte försöka försvara sina titlar. Ariel Behar och Gonzalo Escobar vann titeln efter att ha besegrat Christian och Ryan Harrison med 6–7(5–7), 7–6(7–4), [10–4] i finalen.

Seedning

  Marcelo Arévalo /  Jean-Julien Rojer (Första omgången)
  Marcus Daniell /  Philipp Oswald (Första omgången)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (Första omgången)
  Luke Bambridge /  Dominic Inglot (Första omgången)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

2021 – Dubbel
Delray Beach Open 2021 – Dubbel